gmina Drohiczyn – dawna gmina wiejska w powiecie sokołowskim w guberni siedleckiej
 gmina Drohiczyn – dawna gmina wiejska w powiecie drohickim w województwie poleskim

Zobacz też 
 Drohiczyn (gmina)